Stadt- und Vorortbahn steht für:

 S-Bahn allgemein
 die Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn
 die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen